Darcy steht für:

 Darcy (Adelsgeschlecht), englisches Adelsgeschlecht
 Darcy (Vorname), männlicher Vorname
 Darcy (Einheit), Maßeinheit für Permeabilität

Darcy ist der Familienname folgender Personen:

 Eamonn Darcy (* 1952), irischer Golfer
 Edward Darcy (1543–1612), englischer Politiker
 Francis Darcy († 1641), englischer Politiker
 George Darcy, 2. Baron Darcy of Darcy († 1557), englischer Adliger
 Georgine Darcy (1931–2004), US-amerikanische Schauspielerin
 Henry Darcy (1803–1858), französischer Ingenieur
 Henry Darcy (Politiker) (um 1539–nach 1593), englischer Politiker

 Les Darcy (1895–1917), australischer Boxer
 Marmaduke Darcy (1615–1687), englischer Politiker

 Sheila Darcy (1914–2004), US-amerikanische Schauspielerin

 Xavier Darcy (* 1995), Singer-Songwriter

Siehe auch:
 Baron Darcy de Darcy
 Baron Darcy de Knayth
 Darcy-Gesetz
 Darcy-Weisbach-Gleichung
 Darcey (Begriffsklärung)
 D’Arcy